Corozal (distrito), em Belize
 Corozal (Belize), capital do distrito homônimo
 Corozal (Porto Rico), município
 Hato Corozal, na Colômbia
 Corozal (Sucre), no departamento de Sucre, na Colômbia

Desambiguações de topônimos